Telemark ou Télémark peut désigner :
 le comté de Telemark (Telemark fylke), comté du sud de la Norvège ; 
 le télémark, ensemble de techniques de ski nordique ;
 la télémark (Telemarkfe), race bovine norvégienne ;
 Les Héros de Télémark (The Heroes of Telemark), film britannique d'Anthony Mann, sorti en 1965.